Термин переменная может означать:
 Переменная (программирование) — поименованная, либо адресуемая иным способом область памяти, адрес которой можно использовать для осуществления доступа к данным и изменять значение в ходе выполнения программы.
 Переменная величина в математике — символ, обозначающий какое-то число в алгебраическом выражении.
 Независимая и зависимая переменные в статистике.
 Переменная звезда — звезда, блеск которой изменяется со временем.